Hydropogonaceae är en familj av bladmossor. Hydropogonaceae ingår i ordningen Isobryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hydropogonaceae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hydropogonaceae